Diacria är ett släkte av snäckor. Diacria ingår i familjen Cavoliniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Diacria